Arthur Schmidt (editor de filmes)
 Arthur Schmidt (soldado)
Ou ainda:
 Memorial Arthur Schmidt

Desambiguação